John Dugdale ist der Name folgender Personen:

* John Dugdale (Politiker, 1835) (1835–1920), britischer Politiker (Conservative Party)
 John Dugdale (Politiker, 1905) (1905–1963), britischer Politiker (Labour Party)
 John Dugdale (Footballspieler) (* 1936), australischer Australian-Football-Spieler
 John Dugdale (Fotograf) (* 1960), US-amerikanischer Fotograf
 John Marshall Dugdale (1851–1918), englischer Rugbyspieler